Osoby o tym nazwisku:
 Bachtijar Rahmani – irański piłkarz
 Lofti Rahmani – algierski zapaśnik
 Niloofar Rahmani – afgańska lotnik wojskowa